Yamagata steht für:
 Präfektur Yamagata in Japan
 Yamagata (Yamagata), Stadt in der Präfektur Yamagata
 Yamagata (Han), Lehen
 Yamagata (Gifu), Stadt in der Präfektur Gifu
 Yamagata (Nagano), Dorf in der Präfektur Nagano
 Yamagata Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika

Personen:
 Yamagata Aritomo (1838–1922), japanischer Politiker
 Yamagata Bantō (1748–1821), japanischer Reishändler und Gelehrter
 Hiro Yamagata (* 1948), japanischer Maler und bildender Künstler
 Yamagata Isaburō (1852–1927), japanischer Regierungsbeamter
 Kyōhei Yamagata (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yamagata Masao (1898–1981), japanischer Schiffsbauingenieur
 Rachael Yamagata (* 1977), US-amerikanische Sängerin
 Ryōta Yamagata (* 1992), japanischer Leichtathlet
 Tatsunori Yamagata (* 1983), japanischer Fußballspieler